Arjo kan syfta på följande:

Företag
Arjo AB, ett svenskt medicintekniskt företag med säte i Malmö

Geografi

Etiopien 

 Ārjo, berg, Oromia, 

Robotskapade Etiopienförgreningar